Чемпіонат Швейцарії з хокею 1932 — 22-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став вшосте ХК «Давос».

Схід

Група 1 
Переможцем став ХК «Давос».

Група 2

Фінал (Схід)

Захід

Півфінали

Фінал (Захід)

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія